Bourne End (Bletsoe) - een plaats in het Verenigd Koninkrijk
 Bourne End (Cranfield) - een plaats in het Verenigd Koninkrijk
 Bourne End (Buckinghamshire) - een plaats in het Verenigd Koninkrijk
 Bourne End (Hertfordshire) - een plaats in het Verenigd Koninkrijk